Улица Красного Знамени — название улиц в городах России.
 Улица Красного Знамени — улица в Астрахани.
 Улица Красного Знамени — бывшее название улицы Тунакова в Казани.